

Мозир — місто в Мозирському районі Гомельської області Білорусі.

Мозир — селище Правдинського району, Калінінградської області Росії.